Der Volkswagen Sagitar ist ein in der unteren Mittelklasse angesiedeltes Pkw-Modell. Es wird seit 2006 vom chinesischen Automobilhersteller FAW-Volkswagen als Schwestermodell zum europäischen VW Jetta in den Werken in Changchun und Chengdu gebaut.

In Nordkorea wird er als Zunma 1606 von Pyeonghwa Motor Plant produziert. Es ist nicht bekannt, ob es sich um Badge-Engineering oder um CKD-Bausätze handelt.

1. Generation (2006–2012) 

Die erste Generation des Sagitar wurde in China am 9. April 2006 eingeführt. Sie basiert auf der fünften Generation des VW Jetta.

Technische Daten 

 Werte in ( ) für Modelle mit optionalem Getriebe.

2. Generation (2012–2019) 

Die zweite Generation des Fahrzeugs wird in China seit dem 7. März 2012 auf Basis des VW Jetta VI verkauft. Seit dem 20. April 2013 ergänzt die  starke GLI-Sportversion das Modellprogramm. 2015 wurde der Sagitar überarbeitet.

Technische Daten 

 Werte in ( ) für Modelle mit optionalem Getriebe.

3. Generation (seit 2019) 

Die dritte Generation des Sagitar wurde im Januar 2019 vorgestellt und wird seit März 2019 in China verkauft. Eine überarbeitete Version folgte im November 2021. Technisch basiert sie auf dem VW Jetta VII, hat jedoch einen längeren Radstand.

Technische Daten 

 Werte in ( ) für Modelle mit optionalem Getriebe.

Einzelnachweise

Weblinks 

 offizielle Website (chinesisch)

Fahrzeug der unteren Mittelklasse
Limousine
FAW-Volkswagen